IADB est un sigle qui peut désigner : 

 Inter-American Development Bank, organisation internationale qui soutient le développement économique et social de l'Amérique latine et des Caraïbes et l'intégration régionale 
 , un comité international de responsables de la défense nommés au niveau national en Amérique du Nord, centrale et du Sud 
 , base de données archéologique intégrée, une application Web open source pour les projets de fouilles archéologiques

Homonymie d'acronyme
Code